

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Ciecierówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Rzeczniów
 Ciecierówka – wieś woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Wąchock

Inne 
 Ciecierówka – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie Pograniczny
 Ciecierówka – rzeka na Białorusi, dopływ Świsłoczy